Latinos — algo relativo ao povo antepassado dos romanos, que viveu no Lácio e suas imediações
Latino-americanos — designação dos habitantes das Américas Central e do Sul e das ilhas hispânicas das Caraíbas
Latim (língua latina)
Cultura latina
Música da América Latina
Império Latino — estado do século XIII fundado pelos líderes da Quarta Cruzada após a tomada de Constantinopla

Toponímia
Latina (Lácio) — município da Itália
Latina (província) — província da Itália
Latina (distrito) — distrito de Madrid, Espanha

Desambiguações de topônimos